Тимур Арсланбеков:
 Арсланбеков, Тимур Ибрагимович (род. 1983) — российский спортсмен, специализируется по ушу.
 Арсланбеков, Тимур Русланович (род. 1976) — российский футбольный судья.